Лебедевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Лебедевская волость — в составе Томской губернии, Томский уезд до 1917; Ново-Николаевский уезд (1917—1925).
 Лебедевская волость — в составе Томской губернии, Кузнецкий уезд до 1918; Щегловский уезд (до конца 1923), Кольчугинский уезд (1924—1925).